Die Saison 1965/66 war die 23. Spielzeit der höchsten mexikanischen Fußballprofiliga. Der Absteiger der Vorsaison CD Nacional wurde durch den Aufsteiger Ciudad Madero ersetzt.

Besonderheiten 
Nach drei Vizemeisterschaften in den Spielzeiten 1959/60, 1961/62 und 1963/64 (stets hinter dem Erzrivalen Chivas Guadalajara) gewann der Club América in dieser Saison seinen ersten Meistertitel in der Profiliga.

Ein entscheidender Faktor auf dem Weg dorthin war der gute Start in die Saison. Denn die ersten sechs Spiele wurden alle gewonnen, während der amtierende Meister Chivas zwar auch seine ersten fünf Auswärtsspiele gewann, aber aus den ersten drei Heimspielen lediglich einen einzigen Punkt verbuchen konnte. Negativer Höhepunkt des schlechten Saisonstarts war eine 1:7-Heimniederlage gegen Cruz Azul am fünften Spieltag. Am siebten Spieltag gewann Chivas sein erstes Heimspiel dann ausgerechnet gegen den Erzrivalen América und fügte diesem die ersten Minuspunkte bei.

Trotz des schlechten Saisonstarts des Serienmeisters der letzten Jahre (sieben Meisterschaften in neun Spielzeiten) kämpfte Chivas lange um die Tabellenspitze mit. Nach 23 Spieltagen lag der Club América mit 33 Punkten nur einen Zähler vor seinem ärgsten Verfolger Chivas. Eine 0:2-Heimniederlage am 24. Spieltag gegen den CD Irapuato warf Chivas zurück, während der Club América durch einen 1:0-Sieg gegen den CD Oro auf drei Punkte davonzog. Américas Patzer am 25. Spieltag beim späteren Absteiger CD Zacatepec (0:1) konnten die Verfolger aus Guadalajara nicht nutzen, weil Chivas bei Deportivo Toluca und Atlas beim Aufsteiger CF Madero jeweils nicht über ein 1:1 hinaus kamen. Weil América sich im folgenden Heimspiel gegen den Stadtrivalen Necaxa einen weiteren Ausrutscher (2:3) erlaubte, kamen Chivas (1:1 gegen den CD Oro) und Atlas (2:0 gegen den CD Veracruz) auf jeweils einen Punkt heran. Weil die drei Mannschaften an den nächsten beiden Spieltagen jeweils zwei Siege einfuhren, lag América zwei Spieltage vor Saisonende mit 39 Punkten denkbar knapp vor den beiden Verfolgern mit jeweils 38 Punkten. Durch eine 0:3-Niederlage bei den UNAM Pumas am vorletzten Spieltag verabschiedete Chivas sich aus dem Titelkampf. Dafür konnte Atlas (4:3 gegen Cruz Azul) nach Punkten mit dem Tabellenführer América (0:0 beim CF Madero) gleichziehen und lag auch im Torverhältnis fast gleichauf (América 54:28, Atlas 53:28). Durch einen 2:0-Heimsieg gegen den CD Veracruz und die gleichzeitige Niederlage des CF Atlas beim CF Atlante (2:3) am letzten Spieltag gewann der Club América seinen ersten Titel in der Primera División.

Abschlusstabelle 1965/66 

|}

Kreuztabelle 1965/66 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Quellen 
 Mexikanische Abschlusstabellen bei RSSSF
 Ergebnisse der Kreuztabelle gemäß dem Statistikarchiv von Erik Francisco Lugo (RSSSF Mexiko)

Siehe auch 
 Liga MX

1965
Fußballsaison 1965/66